Ségolène Royal – francuska polityk

Miejscowości w USA:
 Royal – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Royal – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clay
 Royal – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
Gminy w USA:
 Royal (ang. Royal Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Royal (ang. Royal Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ford
 Royal (ang. Royal Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lincoln
 Royal (ang. Royal Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Royal (ang. Royal Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ramsey